

Geografia 
 Ninomiya – cittadina giapponese della prefettura di Kanagawa

Personaggi Anime e manga 
 Hinako Ninomiya – personaggio femminile del manga e anime Ranma ½

Persone 
 Chūhachi Ninomiya (1866-1933) – ingegnere e aviatore giapponese
 Hirokazu Ninomiya (1917-2000) – allenatore di calcio e calciatore giapponese
 Hiroshi Ninomiya (1937) – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Jōkō Ninomiya (1954) – karateka giapponese
 Kazuhiro Ninomiya (1946) – ex judoka giapponese
 Kazunari Ninomiya (1983) – cantautore, attore, doppiatore, idol e conduttore radiofonico giapponese
 Kōhei Ninomiya (1988) – cestista giapponese
 Makoto Ninomiya (1994) – tennista giapponese
 Tomoko Ninomiya (1969) – fumettista giapponese (mangaka)